

Géographie 

 District de Jesús María situé dans la province de Lima au Pérou.
 Jesús María, ville argentine de la province de Córdoba.
 Jesús María, municipalité colombienne du département de Santander.
 Jesús María, municipalité mexicaine de l'État d'Aguascalientes.
 Jesús María, municipalité mexicaine de l'État de Jalisco.
 Jesús María, municipalité mexicaine de l'État de Nayarit.

Personnes 

 Jesús María Satrústegui, ancien footballeur espagnol.

Jesus Maria